Tanzberg bezeichnet

 Tanzberg (Magdeborn), einen Ortsteil von Magdeborn, 1977–80 durch den Tagebau Espenhain beseitigt
 mit deutschem Namen den Svatý kopeček u Mikulova (Heiligen Berg) bei Mikulov in Tschechien